

Sigle 
 Santi degli Ultimi Giorni – Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Codici
 SUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surigao Del Norte (Filippine)
 sug – codice ISO 639-3 della lingua suganga

Musica
 SuG – gruppo musicale oshare kei giapponese